I’m Your Woman steht für:
 I’m Your Woman (Lied), Lied von Jeanne Pruett aus dem Jahr 1973
 I’m Your Woman (Album), erstes Album von Sandra Bernhard aus dem Jahr 1985
 I’m Your Woman (Film), Filmdrama von Julia Hart aus dem Jahr 2020